Bodor ist der Familienname folgender Personen:
 Ádám Bodor (* 1936), rumänischer Schriftsteller
 Boldizsár Bodor (* 1982), ungarischer Fußballspieler
 István Bodor (1927–2000), ungarischer Kanute
 Mihály Richárd Bodor (* 1962), ungarischer Schwimmer
 Ödön Bodor (1882–1927), ungarischer Sportler
 Richárd Bodor (* 1979), ungarischer Schwimmer